A A1 Team México é a equipe que representa o Mgéxico na A1 Grand Prix.

México